Imię i nazwisko Jiří Pecka nosili lub noszą m.in.:
 Jiří Pecka (1917–1997) – czechosłowacki kajakarz, medalista olimpijski z 1948
 Jiří Pecka  (1940–2021) – czechosłowacki kolarz, olimpijczyk z 1964